Lübsche Straße steht für

 Lübsche Straße (Gadebusch)
 Lübsche Straße (Heringsdorf) 
 Lübsche Straße (Kleve) 
 Lübsche Straße (Wismar) 
 Lübsche Straße (Zarrentin)